Rock County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Rock County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Rock County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Rock County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin